Кио — фамилия.

Известные носители 
 Кио, Игорь Эмильевич (Ренард-Кио; 1944—2006) — артист цирка, иллюзионист, народный артист России.
 Кио, Райли (род. 1989) — американская модель и актриса, внучка Элвиса Пресли.
 Кио, Ричард (род. 1986) — ирландский футболист
 Кио, Харри (1927—2012) — американский футболист, защитник.
 Кио, Эймон (род. 1944) — ирландский шахматист.
 
 Кио, Энди (род. 1986) — ирландский футболист, нападающий австралийского клуба «Перт Глори» и сборной Ирландии.

Аббревиатура 
 КИО — Комитет имущественных отношений, в городах России.
 КИО — код иностранной организации плательщика, для осуществления платежей.

Прочее 
 Кио — титул в японских шахматах сёги.

См. также 
 Кио дю Пассаж